Pfuhl bezeichnet:
 das Pfarrdorf Pfuhl, das heute zur Stadt Neu-Ulm gehört
 einen kleinen Weiher; sumpfigen Tümpel; Ansammlung von schmutzigem, fauligem Wasser. Vor allem im Nordosten Deutschlands werden auch kleinere Seen oft als Pfuhl (Puhl) bezeichnet, wie z. B. der Schleipfuhl in Berlin oder der Sülzpfuhl bei Bützow
 in manchen sprachlichen Regionen (z. B. fränkisches Nordbaden, Pfalz) Jauche
 einen Stadtteil von Neu-Ulm, Bayern, siehe Pfuhl (Neu-Ulm)
 in Luthers Bibelübersetzung als „feuriger Pfuhl“ den Ort der ewigen Verdammnis, siehe Hölle
 ein Sinnbild für Schmutz, für Sünde, bzw. ein lasterhafter Herd, Ort, des Schlechten, Bösen, Stätte sündiger Ausschweifungen, siehe Sündenpfuhl
 Pfuhl, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Pfuel

Pfuhl ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Pfuhl (1929–2005), deutscher Politiker
 August von Pfuhl (1794–1874), preußischer Generalmajor
 Christian Traugott Pfuhl (1825–1889), sorbischer Sprachforscher und Lexikograph, siehe Křesćan Bohuwěr Pful
 Eduard Pfuhl (1852–1917), deutscher Mediziner
 Emil von Pfuhl (1821–1894), preußischer Generalleutnant
 Ernst Pfuhl (1876–1940), Archäologe
 Ernst Ludwig von Pfuhl (1716–1798) preußischer General der Infanterie
 Fritz Pfuhl (1853–1913), deutscher Botaniker
 Georg Adam von Pfuhl (1618–1672), preußischer General der Kavallerie
 Joerg Pfuhl (* 1964), deutscher Manager
 Johannes Pfuhl (1846–1914), deutscher Bildhauer
 Lothar Pfuhl (* 1951), deutscher Radrennfahrer
 Ludwig Dietrich von Pfuhl (1669–1745), kaiserlicher Feldmarschall-Leutnant und Kommandant der Festung Kehl
 Wilhelm Pfuhl (1889–1956), deutscher Anatom

Siehe auch:

 Schwarzer Pfuhl
 Pfuhlsee
 Fuhl
 Pfuel